Tiga (artiest), een Canadese dj en producer
 Tiga (eiland), een klein Melanesisch eiland, dat onderdeel vormt van Frans Nieuw-Caledonië